La stagione 2021 del TCR South America Touring Car Championship è la prima edizione del campionato cadetto della coppa del mondo turismo. È iniziata il 26 giugno a Interlagos ed è terminata il 19 dicembre a Concepción del Uruguay. Pepe Oriola, su Honda Civic Type R TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, la W2 Racing, si è aggiudicata il titolo scuderie. Adalberto Baptista, su Audi RS3 LMS TCR, si è invece aggiudicato il titolo piloti Trophy.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica piloti Trophy

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2021
Serie automobilistiche per vetture Turismo